FC Barcelona B este un club de fotbal din Catalunia, Spania ce evoluează în Primera División RFEF. Înființată în 1970, este echipa a doua a clubului FC Barcelona.

Jucători

Echipa curentă

Pe împrumut

Palmares 

 Segunda División B
 Câștigătoare (4): 1981–82, 1990–91, 1997–98, 2001–02

 Tercera División
 Câștigătoare (2): 1973–74, 2007–08

Sezon după sezon 

22 sezoane în Segunda División
18  sezoane în Segunda División B
4  sezoane în Tercera División
1 sezon în Categorías Regionales

Jucători notabili 

(Bold denotă jucătorii care încă evoluează la Barça)

Acești jucători nu au jucat la Barça B, dar au jucat în sistemul de tineret al Barçei.

(Bold denotă jucători care încă joacă la Barcelona)

Antrenori notabili

Referințe

Legături externe 

       
 Site-ul oficial FC Barcelona
  Site românesc dedicat FC Barcelona

Cluburi spaniole de fotbal
Fondări în 1970
FC Barcelona